Cloer kann folgendes sein:

 Cloer Elektrogeräte, ein Hersteller von Elektrokleingeräten aus Arnsberg-Neheim im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen
 Cloer (Niers), ein Nebengewässer des Flusses Niers im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen

Cloer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Cloer (1939–2021), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Glör